Timo Susi, né le  à Kouvola en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 2000, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 120.
Son maillot le numéro 10 est retiré de l'équipe des Tappara.

Carrière en club 
Pendant la saison 1984-1985,il devient le premier joueur de SM-liiga a totalisé 9 points en un seul match.

Il devient aussi le meilleur buteur de l'histoire des play-off de SM-liiga en inscrivant un total de 38 buts.

Carrière internationale 
Il remporte la médaille d'argent des Jeux olympiques avec l'équipe de Finlande en 1988.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1974-1975 || KooKoo Kouvola || 1. Divisioona
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || KooKoo Kouvola || 1. Divisioona
|| 36 || 12 || 7 || 19 || 16 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || KooKoo Kouvola || 1. Divisioona
|| 36 || 20 || 14 || 24 || 28 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || KooKoo Kouvola || 1. Divisioona
|| 35 || 24 || 18 || 42 || 77 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 17 || 7 || 24 || 18 || 10 || 2 || 2 || 4 || 15
|-
| 1979-1980 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 23 || 6 || 29 || 45 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 22 || 9 || 31 || 30 || 8 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
| 1981-1982 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 24 || 18 || 42 || 34 || 11 || 2 || 6 || 8 || 0
|-
| 1982-1983 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 20 || 21 || 41 || 28 || 8 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| rowspan='2'|1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 37 || 24 || 16 || 40 || 13 || 9 || 5 || 4 || 9 || 8
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 7 || 2 || 4 || 6 || 4 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 28 || 17 || 45 || 26 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 19 || 21 || 40 || 14 || 8 || 5 || 7 || 12 || 6
|-
| 1986-1987 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 22 || 29 || 51 || 24 || 9 || 7 || 4 || 11 || 4
|-
| 1987-1988 || Tappara || SM-liiga
|| 40 || 23 || 22 || 45 || 12 || 10 || 6 || 9 || 15 || 2
|-
| 1988-1989 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 32 || 30 || 62 || 16 || 8 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 1989-1990 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 18 || 25 || 43 || 16 || 7 || 3 || 7 || 10 || 6
|-
| 1990-1991 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 16 || 17 || 33 || 20 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1991-1992 || Tappara || SM-liiga
|| 42 || 5 || 3 || 8 || 10 || 4 || 5 || 2 || 7 || 2

|| 552 || 295 || 245 || 540 || 330 || 95 || 43 || 52 || 95 || 59

En équipe nationale 

| 1978|| Championnat du monde junior || 6|| 7|| 3|| 10|| 2 ||align="left" | 
|- 
| 1979|| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 8 ||align="left" | 
|- 
| 1980|| Jeux olympiques || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1983|| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 0 ||align="left" | 
|-
| 1986|| Championnat du monde || 7|| 2|| 4|| 6|| 0 ||align="left" | 
|- 
| 1987|| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 4 ||align="left" | 
|-
| 1988|| Jeux olympiques || 8|| 2|| 6|| 8|| 4|| align="left" |  Médaille d'argent
|- 
| 1989|| Championnat du monde|| 9|| 1|| 2|| 2|| 2||align="left" |

Notes et références 

Naissance en janvier 1959
Naissance à Kouvola
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur du Tappara
Joueur du KooKoo Kouvola
Médaillé d'argent olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace